Гордини:

 Гордини, Альдо — французский автогонщик
 Гордини — французский производитель автомобилей и команда-участник чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1.